Amphoe Mueang Surin (Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Zentrum der Provinz Surin. Die Provinz Surin liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Mueang Surin grenzt an die folgenden Landkreise (von Norden im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Chom Phra, Khwao Sinarin, Sikhoraphum, Lamduan und Prasat der Provinz Surin, sowie an die Amphoe Krasang und Satuek der Provinz Buriram.

Ausbildung 
In diesem Bezirk befindet sich die Rajabhat-Universität Surin sowie ein Nebencampus der Technischen Universität Rajamangala Isan.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Surin ist in 21 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 290 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die fehlenden Nummern beziehen sich auf die Tambon, die heute zum Amphoe Khwao Sinarin.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Surin (Thai: ) umfasst den gesamten Tambon Nai Mueang. 

Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Mueang Thi (Thai: ) umfasst Teile des Tambon Mueang Thi.

Außerdem gibt es 20 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Tang Chai (Thai: )
 Phia Ram (Thai: )
 Na Di (Thai: )
 Tha Sawang (Thai: )
 Salakdai (Thai: )
 Ta Ong (Thai: )
 Samrong (Thai: )
 Kae Yai (Thai: )
 Nok Mueang (Thai: )
 Kho Kho (Thai: )
 Sawai (Thai: )
 Chaniang (Thai: )
 Thenmi (Thai: )
 Na Bua (Thai: )
 Mueang Thi (Thai: )
 Ram (Thai: )
 Bu Rue Si (Thai: )
 Trasaeng (Thai: )
 Salaeng Phan (Thai: )
 Ka Ko (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Mueang Surin bei amphoe.com (in Thai)

Surin